Nivell funcional d'un idioma en el Marc europeu comú de referència per a les llengües
 Citroën C1
 La primera vèrtebra cervical
 Cierva C.1
 Primera vèrtebra cervical o atles